Tref peut désigner :

 dans la musique folk ouest-européenne, un groupe de musique composé de  Wim Claeys, Didier Laloy, Bruno Le Tron et Frédéric Malempré ;
 en architecture religieuse, une poutre de gloire.